Eloise eller Éloise kan syfta på:

Musik
Eloise (album av Arvingarna) – ett album av Arvingarna
 Eloise (Arvingarna-låt) – en låt av Arvingarna som representerade Sverige i Eurovision Song Contest 1993
 Eloise (Barry Ryan-låt) – en poplåt från 1968 av Barry Ryan.
Eloise (opera) – en opera av Karl Jenkins

Personer
 Eloise (namn) – ett kvinnonamn från franska. Namnet betyder intelligent eller smart.
 Eloise Gerry (1885–1970), en forskare
 Eloise Mumford (1986–), en amerikansk film- och TV-skådespelerska
 Eloise av Oranien-Nassau (2002–), barnbarn till tidigare drottning Beatrix av Nederländerna

Geografi

Australien

 Eloise Copper Mine – en koppargruva

Frankrike

 Éloise – en kommun i departementet Haute-Savoie i regionen Rhône-Alpes